Кубок Рио-Бранко () — футбольный турнир, нерегулярно проводившийся в XX веке. Участниками соревнования были сборные Бразилии и Уругвая. Всего было проведено 10 розыгрышей, 6 раз выиграла Бразилия, 3 раза победу одержал Уругвай и 1 раз, в 1967 году, сильнейший выявлен не был, победителями были объявлены обе страны.

Игры

Количество побед 
 Бразилия: 1931, 1932, 1947, 1950, 1967, 1968, 1976
 Уругвай: 1940, 1946, 1948, 1967

Ссылки 
 Copa Rio Branco на rsssf.com
 Copa Rio Branco на museudosesportes.com

Соревнования национальных сборных по футболу
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Международные соревнования по футболу в Уругвае